Sunshu bezeichnet:
 Provinz Suruga, frühere japanische Provinz
 Sunshu Ao (630–593 v. Chr.), chinesischer Politiker und Wasserbauingenieur